Глоднево — название населённых пунктов:

Россия 
 Глоднево — село в Брасовском районе Брянской области.
 Глоднево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.